Guðmundsdóttir ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Tochter des Guðmundur. Die männliche Entsprechung ist Guðmundsson (Sohn des Guðmundur).

Bekannte Namensträgerinnen 
 Ágústa Guðmundsdóttir, Miss Iceland 1956
 Álfheiður Erla Guðmundsdóttir (* 1993), isländische Opern- und Konzertsängerin
 Björk Guðmundsdóttir (* 1965), isländische Musikerin
 Fanney Lára Guðmundsdóttir, Miss Baltic Sea and Scandinavia 2008
 Hugrún Linda Guðmundsdóttir, Miss Iceland 1989
 Hulda Guðmundsdóttir, isländische Badmintonspielerin
 Jónína Rós Guðmundsdóttir (* 1958), isländische Politikerin
 María Guðmundsdóttir, Miss Iceland 1961
 Oddný Guðmundsdóttir (1908–1985), isländische Schriftstellerin
 Rannveig Guðmundsdóttir (* 1940), isländische Politikerin
 Sólveig Lilja Guðmundsdóttir, Miss Iceland 1996
 Stefanía Guðmundsdóttir (1876–1926), isländische Schauspielerin
 Svava Rós Guðmundsdóttir (* 1995), isländische Fußballspielerin

Patronym
Isländischer Personenname